Choma steht für:

 einen Ort in der Südprovinz in Sambia, siehe Choma
 einen Distrikt in Sambia, siehe Choma (Distrikt)
 eine antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Lykien, siehe Choma (Lykien)

Choma ist der Familienname folgender Personen:
 Beata Choma, polnische Ballonsportlerin, 2017 Europameisterin
 Iwan Choma (1923–2006), ukrainischer katholischer Bischof
 Jaroslaw Choma (* 1974), ukrainischer Fußballspieler